La Youth League 2018-2019 è stata l'undicesima edizione del campionato Under 21 di pallamano maschile.

Formula
Si affrontano sedici squadre, di cui 8 sono vivai di squadre di Serie A. 
Le squadre vengono divise in quattro gironi con due squadre di Serie A per ciascun girone.
Al termine della prima fase di qualificazione (2-4 novembre) passano le prime due squadre classificate per ciascun girone.

Nella seconda fase (25-28 aprile) verranno giocati degli incontri per decretare il tabellone delle Final12 (31/05-02/06).

Squadre partecipanti

Prima Fase

Girone A
Sede: PalaVillanova, Torri di Quartesolo (VI)

Girone B
Sede: PalaCavina, Imola (BO)

Girone C
Sede: Palasport "G. Cipriani", B.go San Lorenzo (FI)

Girone D
Sede: Palasport "V. Ferrara", Benevento

Main Round
Nei due raggruppamenti del Main Round tutte le squadre sono già qualificate alle Final12. Gli incontri decretano gli accoppiamenti degli ottavi di finale.

Gruppo 1
Sede: PalaTacca, Cassano Magnago (VA)

Gruppo 2
Sede: PalaQuaresima, Cingoli (MC)

Qualification Round
Nei due raggruppamenti del Qualification Round le prime due classificate si qualificano alle Final12, le ultime due vengono eliminate.

Gruppo 1
Sede: Palasport, Cologne (BS)

Girone B
Sede: PalaMeoni, Castiglion Fiorentino (AR)

Final12
Le Final12 si svolgono dal 30 maggio al 2 giugno al PalAdua di Benevento.

Tabellone

Tabellone 5º-8º posto

Voci correlate
 Campionato italiano di pallamano maschile
 Serie A - 1ª Divisione Nazionale

Pallamano in Italia